

Storia 
 Franca villa – termine indicante quei comuni ai quali il feudatario concedeva alcuni diritti speciali, quali esenzioni fiscali o diritti di sfruttamento del territorio, oltre ad una maggiore indipendenza amministrativa. Molte località hanno così acquisito il nome di Francavilla e dal toponimo è derivato anche l'omonimo cognome.

Geografia 
Comuni
 Francavilla al Mare – comune italiano in provincia di Chieti
 Francavilla Angitola – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
 Francavilla Bisio – comune italiano in provincia di Alessandria
 Francavilla d'Ete – comune italiano in provincia di Fermo
 Francavilla Fontana – comune italiano in provincia di Brindisi
 Francavilla Marittima – comune italiano in provincia di Cosenza
 Francavilla di Sicilia – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Francavilla in Sinni – comune italiano in provincia di Potenza

Frazioni
 Francavilla – frazione di Benevento
 Francavilla – frazione di Trecastelli in provincia di Ancona

Persone 
 Carlo Francavilla – politico e giornalista italiano
 Pietro Francavilla – scultore e architetto francese

Sport 
 A.S.D. Francavilla – squadra di calcio di Francavilla al Mare
 F.C. Francavilla – squadra di calcio di Francavilla in Sinni
 Virtus Francavilla – squadra di calcio di Francavilla Fontana